

Bevande 
Pox – bevanda messicana

Cinema 
 Pox - film del 2011 diretto da Lisa Hammer

Codici 
 POX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cormeilles-en-Vexin, Pontoise, Francia
 pox – codice ISO 639-3 della lingua polaba